

Geografie 
Canada
 Gander (gemeente), een gemeente op Newfoundland
 Gander International Airport, een luchthaven in die gemeente
 CFB Gander, een luchtmachtbasis in die gemeente
 Gander (rivier in Canada), een rivier op Newfoundland
 Northwest Gander, een rivier op Newfoundland
 Southwest Gander, een rivier op Newfoundland
 Gander Bay, een baai van Newfoundland
 Gander Lake, een meer op Newfoundland

Europa
 Gander (Moezel), een rivier in Frankrijk en Luxemburg

Personen 
 Hulda Autenrieth-Gander (1913-2006), Zwitserse feministe
 Bernhard Gander, een Oostenrijks componist
 Lucien Gander, een Frans senator
 Markus Gander, een Italiaans ijshockeyspeler
 Ryan Gander, een Brits kunstenaar

Overig 
 Gladstone Gander, de Engelstalige naam van de fictieve figuur Guus Geluk